Imię i nazwisko Nils Andersson nosili lub noszą m.in.:
 Nils Andersson (1817–1865) – szwedzki malarz
 Nils Johan Andersson (1821–1880) – szwedzki botanik
 Nils Andersson (1887–1947) – szwedzki piłkarz, olimpijczyk z 1908
 Nils Andersson (1889–1973) – szwedzki pływak, olimpijczyk z 1912
 Nils Andersson  (ur. 1991) – szwedzki hokeista